Албрехт фон Брауншвайг-Люнебург () може да се отнася за херцозите на Херцогство Брауншвайг-Люнебург от фамилията Велфи:

 Албрехт I (1236–1279), първият регент на Княжество Брауншвайг-Волфенбютел (1269–1279)
 Албрехт II (1268–1318), княз на Княжество Брауншвайг-Волфенбютел и Княжество Гьотинген (1268–1318)
 Албрехт I Мазния (1339–1383), княз на Брауншвайг-Грубенхаген-Залцдерхелден (1361–1383)
 Албрехт II (1419–1485), княз на Грубенхаген (1440–1485)
 Фердинанд Албрехт I (1636–1687), княз на Брауншвайг-Волфенбютел-Беверн (1667–1687)
 Фердинанд Албрехт II (1680–1735), херцог на Брауншвайг-Волфенбютел-Беверн (1687–1735), княз на Брауншвайг-Волфенбютел (1735)
 Албрехт (1725–1745), херцог на Брауншвайг и Люнебург, генералмайор
 Албрехт Хайнрих (1742–1761), пруски офицер

Епископи 
 Албрехт II фон Брауншвайг-Люнебург (1294–1358), епископ на Халберщат (1325–1358)
 Алберт II фон Брауншвайг-Волфенбютел (1359/1360–1395), архиепископ на Бремен (1361–1395)